

Muzyka 
 What If – singel Coldplay
 What If – singel Darina
 What If – singel Diny Garipowej
 What If – singel Godsmack
 What If – singel Tokio Hotel

Film 
 What If – brytyjski film krótkometrażowy

Komiks 
 What If – komiksowa seria wydawnicza Marvel Comics, której tematyką jest alternatywna wersja wydarzeń w Uniwersum Marvela